Sharples est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Toponyme 
 , ancien township de la paroisse de  dans le , dans le Lancashire en Angleterre, aujourd’hui banlieue de Bolton.
 , secteur non constitué en municipalité dans le comté de Logan, dans l’État de Virginie-Occidentale aux États-Unis.

Patronyme 

  (1954-), fonctionnaire et économiste britannique ;
 Charlie Sharples (1989-), joueur anglais de rugby à XV ;
  (1805-1852), écrivaine britannique ;
 Ellen Sharples (1769-1849), artiste-peintre anglaise ;
  (1943-), footballeur anglais ; 
 James Sharples (1751 ou 1752-1811), peintre portraitiste anglais ;
  (1890-1969), joueur de cricket anglais ;
  (1825-1893), forgeron et peintre anglais ;
  (-), biostatisticienne et altiste néo-zélandaise ;
 Linda Sharples, statisticienne britannique ;
  (1952-), universitaire britannique ;
 Pamela Sharples (1923-2022), aristocrate et femme politique britannique ;
  (1941-), universitaire et homme politique maori néo-zélandais ;
 Richard Sharples (1916-1973), homme politique britannique ;
  (1913-1987), chef d’orchestre et compositeur de musiques de films et de télévision américain ;
  (1949-2010), universitaire et classiciste britannique, spécialiste en philosophie grecque ;
 Winston Sharples (1909-1978), compositeur américain de musiques de films.

Personnage de fiction

Littérature 
 Claire Sharples, personnage principal de la série de romans Claire Sharples de l’écrivaine américaine Rebecca Rothenberg.

Télévision 
 , personnage de fiction du soap opera britannique Coronation Street diffusé en 1960 ;
 Mel Sharples, personnage de fiction de la série télévisée américaine Alice diffusée entre 1976 et 1985 sur le réseau CBS : propriétaire grincheuse et cuisinière du bar  ; 
 Carrie Sharples, mère de Mel Sharples dans la même série.

Astronomie 
 (20481) Sharples, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme anglais